Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Див. також 
 Ла Варенн ()